Die Sommer-Universiade 2015, offiziell XXVIII. Sommer-Universiade, fand vom 3. bis 14. Juli in der südkoreanischen Stadt Gwangju statt.

Bewerbung 
Die Städte Edmonton, Taipeh und Gwangju bewarben sich um die Austragung der Sommer-Universiade 2015. Hamburg reichte ebenfalls eine Bewerbung ein, zog diese aber später wieder zurück. Am 23. Mai 2009 verkündete die FISU an ihrem Treffen in Brüssel Gwangju als Austragungsort. Gwangju hatte sich bereits für die Sommer-Universiade 2013 als Austragungsort beworben.

Wettkampfstätten 
Die Universiade wird in 37 Sportstätten in Gwangju und Umgebung ausgetragen. Die meisten Sportstätten wurden für die Universiade renoviert, zwei Stadien wurden neu gebaut.

Teilnehmende Nationen 
Aus 138 Ländern nahmen 10.622 Personen teil, 7.281 Sportlerinnen und Sportler sowie 3.341 Offizielle. Aus Deutschland waren 115 Aktive mit einem Durchschnittsalter von 22,8 Jahren an 108 Entscheidungen beteiligt und errangen 18 Medaillen (5 × Gold, 5 × Silber und 8 × Bronze).

Der Ausrichter meldete 12.885 Teilnehmer aus 143 Ländern, wobei es sich um die Angaben aus der Meldeliste handeln dürfte.

Sportarten 
Die Wettkämpfe wurden 13 Pflicht- und 8 Wahlsportarten ausgetragen.
 Bogenschießen
 Badminton
 Baseball
 Basketball
 Fechten
 Fußball
 Gerätturnen
 Golf
 Handball
 Judo
 Leichtathletik
 Rhythmische Sportgymnastik
 Rudern
 Schießen
 Schwimmen
 Taekwondo
 Tennis
 Tischtennis
 Volleyball
 Wasserball
 Wasserspringen

Legende zum nachfolgend dargestellten Wettkampfprogramm:

Letzte Spalte: Gesamtanzahl der Entscheidungen in den einzelnen Sportarten

Medaillenspiegel

Weblinks 
 Offizielle Website (koreanisch, englisch)
 Ergebnisse ab 2002
 Universiade‐Statistik 1949‐2015

Einzelnachweise 

 
Multisportveranstaltung 2015
Sportveranstaltung in Gwangju
2015